Les Solanetes, indret del terme del poble de Bóixols, pertanyent al terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà,
 Les Solanetes, indret del terme municipal de Cornudella de Montsant, al Priorat.

També existeix el topònim «la Solaneta».